Susanville (California), città capoluogo della contea di Lassen in California
 Susanville (Oregon), unincorporated community della contea di Grant, nell'Oregon
 Susanville Indian Rancheria, insediamento rurale di nativi americani nella contea di Lassen, in California, ufficialmente riconosciuto dal governo federale degli Stati Uniti.